Фле́наган, Фла́наган, Фле́неган () — англійське прізвище. Відомі носії:

Персоналії 
 Боб Фленаган (1952—1996) — американський письменник, поет, музикант, художник, комік.
 Гарлі Фленаган (1968) — американський музикант.
 Річард Фленаган (1961) — австралійський письменник.
 Террі Фленаган (1989) — британський боксер.
 Томмі Фленаган:
 Томмі Фленаган (1930—2001) — американський джазовий піаніст.
 Томмі Фленаган (1965) — британський актор театру і кіно.

Топоніми 
 Фленаган () — льодовик, ліва притока льодовика Юніон у горах Елсворта (Антарктида).

Англійські прізвища